Ин-Атес — обширная сезонно заполняемая русловая система. Расположена на востоке Мали и юго-западе Нигера. Впадает в Нигер с левого берега у поселения Гаигору. Русловая система вади находится в диапазоне высот 200÷500 м над уровнем моря.

Начинается в Мали, на юге области Гао при стыке долин Ин-Делиман и Андар-ин-Текелит и течёт на север. Здесь, в заповеднике Ансонго-Менака, Ин-Атес принимает основную часть притоков; крупнейшие — Ин-Кисман и Тарингит, текущий из долины Эренга). На территории заповедника в междуречьях русловой системы произрастают густые заросли колючего кустарника.

Далее Ин-Атес пересекает границу с Нигером, здесь вади слева принимает водоток Ин-Тефак.

В верхней и средней частях Ин-Атеса расположено несколько колодцев (Ин-Делиман, Ин-Аис, Амалаулау, Ти-Набао, Ин-Атес).

В нижней части русла оборудован ряд малых водохранилищ (Арамсергу, Аманас и другие); там же расположены крупнейшие постоянные населённые пункты на берегах вади — Бони и Онгулу.

Впадает в реку Нигер с левого берега за поселением Гаигору в регионе Тиллабери на западе Нигера.

В сезон дождей в русле вади образуется множество озёр-разливов.

По руслу Ин-Атеса на всём протяжении находятся «зелёные» полосы из высших растений — деревьев и кустарника. В долинах же, помимо зарослей колючего кустарника, распространена высокотравная растительность.

Бассейн вади граничит с бассейнами следующих водотоков:
 на западе — Гарей, Акуку, Адранти-Балалан, Камгала;
 на востоке — Бонго-Квари, Бурия.

Долина Ин-Атеса является привлекательной местностью для кочевников — здесь расположено множество как нигерийских (Савани, Бурубук, Валет-Аманас), так и малийских (Ин-Аис, Убей) стойбищ. На территории Мали долины русловой системы малозаселены, основная национальность — туареги; основная деятельность населения — кочевое скотоводство.

Русловая система 

 → Ин-Усука
 ← Тин-Аганга
 → Аманас
 → Киливи
 → Баника
 → Раргус
 ← Тин-Тизори
 → Акаршаша
 ← Ин-Гарилетен
 ← Ин-Тефак
 ← И-Бафакан
 → Диндафоге
 → Ин-Ажим
 → Ин-Нанасман
 → Ин-Альказель
 ← Тин-Валивили
 сезонное озеро
 — Тин-Азагес
 — Ин-Алакам
 — Амилен
 ← Тарингит
 → Тин-Сортенит
 ← Ти-Базабазе
 → Такарат
 → Араразрараз
 → Ин-Кисман
 → Ти-Тулаф
 → Ин-Ахез
 ← Ибикат
 ← Андар-ин-Текелит
 → Ин-Тарака
 → Ин-Делиман
 → Афагага

Примечания 

Притоки Нигера
Сезонные реки
Реки Мали
Реки Нигера
Гао (область)
Тиллабери (регион)
Википедия:Статьи о географических объектах с невыясненным официальным названием